Wach- und Schließgesellschaft steht für:

 Münchener Wach- und Schließgesellschaft (ab 1902), ab 1998 Teil von Securitas Deutschland
 Dresdner Wach- und Schließgesellschaft (1903–1945)
 Erste Wiener Wach- und Schließgesellschaft (ab 1904), ab 1993 Teil von G4S